Polar Similar () — седьмой студийный альбом американской металкор-группы Norma Jean, который был издан 9 сентября 2016 года на лейбле Solid State Records; группа ранее издавала альбомы под этим лейблом, выпустив первые 4 студийных альбома и вскоре перешла на лейбл Razor & Tie. Так же, это первый альбом, где в записи участвует новый гитарист группы — Филлип Фаррис.

Работа над альбомом 

Группа изначально должна была приступить к записи нового релиза ещё в мае 2015 года, но 9 июля того же года группа анонсировала, что отправятся в тур по Северной Америке в честь 10-летия альбома O' God, the Aftermath; так же Norma Jean сообщила, что в туре участвуют такие группы, как Sleepwave, '68 и The Ongoing Concept.

После продолжительного тура, группа приступила к записи нового альбома. Polar Similar был записан в январе 2016 года в Pachyderm Studios, что в городе Каннон-Фолс, штат Миннесота. Pachyderm Studios известна прежде всего тем, что в этой студии некогда записывались такие известные исполнители, как Nirvana, Failure, Пи Джей Харви и Explosions in the Sky:

Продюсерами альбома выступили Джош Барбер и сама группа, сведением занимался Джереми Гриффит, который раннее участвовал в записи альбома Meridional в роли продюсера:

В записи альбома участвовал новый гитарист группы Филлип Фэррис, пришедший на замену ушедшему Крису Дэй — последний участник оригинального состава Norma Jean.

Музыка и тексты

Тема альбома 

Главными особенностями Polar Similar Кори Брэндан выделил общую тему, идею и направление, которые были новыми для группы. Norma Jean записывали новый альбом, чётко зная, какая песня будет первой, а какая последней. Данный процесс записи, по заявлению вокалиста, было чем-то новым и особенным для группы.

Песни 
 Заглавная песня «I. The Planet» начинается со слов I hope you burn! (), что звучит весьма пугающе. Кори Брэндан прокомментировал это так:

 Следующая песня «Everyone Talking Over Everyone Else», название которой — определённо заслуга Лемми (намёк на концертный альбом Everything Louder Than Everyone Else, выпущенный в 1999 году). Эта песня, как говорил Кори Брэндан, очень личная для него и занимает главное место в его личном опыте, после пребывания в жёстких оскорбительных отношениях, когда вокалист был молод.

 Песня «Forever Hurtling Towards Andromeda», как объясняет гитарист Джефф Хикки, одна из ранних песен на момент записи альбома. В записи данной композиции принял участие вокалист металкор-группы Coalesce Шон Ингрэм.
 В записи песни «1,000,000 Watts» Кори Брэндан впервые произносит слово «fuck». Сам Кори Брэндан прокомментировал это тем, что в его 40 лет слово «fuck» можно произносить, как и его 22-летним детям:

 Композиция «II. The People» состоит из синтезированного женского голоса, читавшего группы из 5 цифр:

Последнее число произносилось в каждой группе более высоко. Это прямая отсылка к так называемому Линкольнширскому браконьеру () — мощная коротковолновая номерная радиостанция, использовавшая в качестве позывного сигнала отрывок одноимённой английской народной песни. Такие станции как «Lincolnshire Poacher» стали появляться во время Холодной войны, когда таким государствам, как СССР и Великобритании, требовалось передавать сообщения непосредственно своим агентам в других странах.

 «Synthetic Sun», по признанию Кори Брэндана, самая любимая песня группы. Эта песня — наблюдение за одним очень близким человеком, который разрушает себя и чувствует себя беспомощным на своём пути.
 Инструментальная композиция «Nebula», выполненная в жанре блюз — полностью заслуга нового гитариста Филлипа Фарриса:

 В «An Ocean of War» поётся о разлуке обручённых, где главный герой пытается сохранить дружбу, хочет цивилизованно прекратить отношения не смотря на борьбу внутри.
 Песня «A Thousand Years a Minute» о борьбе с депрессией и о членовредительстве.

Выпуск и отзывы 

25 марта 2016 года на YouTube-канале группы было размещено объявление о том, что новый альбом выйдет на лейбле Solid State Records 9 сентября 2016 года.

На официальном сайте группы была размещена дата выхода и название студийного альбома — «Polar Similar». 14 июня вышел сингл «1,000,000 Watts», который стал доступен к прослушиванию на сайте, затем 13 июля выходит второй сингл с предстоящего альбома — «Synthetic Sun». Последний на данный момент третий сингл «Forever Hurtling Towards Andromeda», в записи которого участвовал Шон Ингрэм — вокалист металкор-группы Coalesce, был выпущен 11 августа. 17 августа 2016 года группа официально заявила о том, что уже можно сделать предзаказ нового альбома на iTunes, Amazon Music или Google Play.

18 августа выходит тизер making-of’а под названием LUMINÆRIES, вскоре 13 декабря был опубликован весь LUMINÆRIES.

Альбом Polar Similar вышел 9 сентября 2016 года на лейбле Solid State Records — впервые, спустя 8 лет группа выпустила новый альбом на этом лейбле. На YouTube-канале лейбла 19 сентября были опубликованы стримы на каждый трек с альбома, каждый из которых содержит видеоряд, содержащий воспламенение мёртвых мышей, цветов (предположительно георгин, хризантем, пионов или шафранов) и мёртвых птиц (предположительно щеглов или дроздов).

13 сентября 2016 года вышел клип на песню «Everyone Talking Over Everyone Else». 10 марта 2017 года клип на песню «1,000,000 Watts».

Список композиций

Участники записи 

Norma Jean
 Кори Брэндан — вокал, ритм-гитара
 Джефф Хикки — соло-гитара
 Филлип Фаррис — ритм-гитара
 Джон Финнеган — бас-гитара
 Клейтон Холиак — барабаны, перкуссия

Производственный персонал
 Джош Холиак — звуковой дизайн, клавишные, эмбиент-звуки, перкуссия и продюсер (в финальной части «IV. The Nexus»)
 Адам Путман — перкуссия, пианино, орган («1,000,000 Watts» и «IV. The Nexus»), бэк-вокал («Reaction»)
 Бен Туркович — перкуссия, звукорежиссёр
 Джош Барбер — продюсер, ритм-гитара («I. The Planet» и «Everyone Talking Over Everyone Else»), звукорежиссёр
 Norma Jean — продюсер
 Джереми Гриффит — микширование
 Дрю Лэйвин — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Discogs

Альбомы Norma Jean
Альбомы 2016 года
Альбомы на английском языке
Альбомы США
Альбомы Solid State Records
Альбомы маткора
Альбомы постметала
Альбомы хардкор-панка
Альбомы постхардкора